Rhenius ist der Familienname folgender Personen:
 Helmuth Rhenius (1893–1979), deutscher Politiker (CDU)
 Johannes Rhenius (1574–1639), deutscher Pädagoge
 Johannes Rhenius (Pädagoge, 1688) (1688–??), deutscher Pädagoge, Rektor in Gießen